Гонконг принимал участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 2 женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года
1950-е годы в Гонконге